Руйнівник:

 Руйнівник — той, хто що-небудь руйнує.
 «Руйнівник» — американський науково-фантастичний фільм 1993 року.
 «Руйнівник» — корейська пригодницька фентезі-манхва.

Примітки